Qasigiaqarfik bezeichnet:
 Qasigiaqarfik (Bucht, Amitsuarsuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qasigiaqarfik (Bucht, Eqalussuit), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qasigiaqarfik (Bucht, Nassuit Imaat), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qasigiaqarfik (Bucht, Qeqertarsuatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qasigiaqarfik (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qasigiaqarfik (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qasigiaqarfik (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qasigiaqarfik (Fjord, Akuliarutsip Kangerlua), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qasigiaqarfik (Fjord, Kangerluarsuk), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qasigiaqarfik (Fjord, Upernavik), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qasigiaqarfik (Sund), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland